Івет Miroslavova Лалово-Колліо (,  р., Софія) — болгарська спортсменка, яка спеціалізується на спринтських змаганнях на 100 метрів та 200 метрів. Вона є 13-ю за швидкістю жінкою в історії на 100 метрів.  На літніх Олімпійських іграх 2004 року вона фінішувала четвертою на 100 метрів та п'ятою на 200 метрів. Її кар’єра була перервана на два роки з червня 2005 року по травень 2007 року через травму ноги. У червні 2012 року вона виграла золото на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2012 року на дистанції 100 метрів серед жінок. У липні 2016 року вона виграла дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2016 року як на 100, так і на 200 метрів серед жінок. Вона брала участь на чотирьох Олімпійських ігор.

Біографія

Дитинство та молодші роки 
Батьки Лалової, Мирослав Лалов та Лілія Лалова, були спортсменами. Мирослав був чемпіоном Болгарії на 200 метрів у 1966 році. Лалова почала змагатися з плавання та гімнастики у 10 років, а незабаром перейшла на легку атлетику. Вона стала чемпіоном Болгарії серед юнаків у змаганнях на 100 метрів у 2000 році та посіла четверте місце на 200 метрів на молодіжному чемпіонаті світу IAAF 2001 року. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед юніорів 2003 року вона виграла змагання на дистанції 100 метрів та 200 метрів.

Старша кар’єра

Ранній успіх і перше золото (2004-2005) 
19 червня 2004 року в Пловдиві Лалова зрівнялася з Іриною Приваловою як шоста найшвидша жінка в історії на 100 метрів (на той час), записавши час 10,77 секунди.  На літніх Олімпійських іграх 2004 року вона посіла 4 місце у змаганнях серед жінок на 100 метрів та 5 місце на 200 метрів. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні 2005 року вона була нагороджена золотою медаллю за свій час 22,91 секунди на 200 м.

Травма стегнової кістки (2005) 
14 червня 2005 року кар'єра Лалової була перервана, коли вона зірвала праву стегнову кістку після зіткнення з іншою спортсменкою під час розминки для спринту на 100 метрів на Супер Гран-Прі в Афінах.   У червні 2006 року Болгарський олімпійський комітет присудив їй премію МОК «Спорт і чесна гра» за поведінку після інциденту, коли вона відмовилася вимагати компенсації у свого конкурента або організаторів заходу.

Лалова була призначена членом Комісії спортсменів Європейської атлетичної асоціації – 2010 роки після виборів, що відбулися в серпні на чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2006 року .

Повернення до змагань (2007-2011) 
Лалова повернулася до змагань 29 травня 2007 року на меморіалі Артура Такача в Белграді, вигравши 100 м за час 11,26 секунди.  У серпні 2007 року вона вийшла в чвертьфіналі жіночого спринту на 100 м на чемпіонаті світу IAAF в Осаці, але не змогла прогресувати, фінішувавши на п'ятому місці з часом 11,33 секунди. 

На літніх Олімпійських іграх 2008 року Лалова вибула у півфіналі серед жінок на 100 метрів, закінчивши свою спеку на сьомому місці з часом 11,51 секунди, і вибула у другому колі на 200 метрів серед жінок.

У березні 2011 року вона переїхала до Італії, приєднавшись до групи професора Роберто Бономі. Пізніше в 2011 році вона розпочала свій сезон з 11.08 та 22.66 і через тиждень виграла 100-метровий турнір Діамантової ліги в Осло з 11.01 (2.1 РС). Ще через тиждень вона пробігла другий найкращий час у своїй кар'єрі - 10,96 s (+0,8 м / с вітру) під час чемпіонату Балкан у Слівені, Болгарія.

Друге золото кар’єри (2012-2014) 

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2012 року в Гельсінкі Лалова пробігла дистанцію в 11.06 під час 1 туру, встановивши провідний європейський результат року на даний момент. Вона продовжувала вигравати в півфіналі, а також у фіналі 28 червня, обігравши Олесю Повх та Ліну Грінчайкайте за другу золоту медаль у кар'єрі великого чемпіонату.

На літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні Лалова фінішувала другою у своєму розпалі під час чвертьфіналу на 100 метрів серед жінок, дорівнюючи найкращому сезону 11.06. Вона вибула у півфіналі, де вона пробігла дистанцію 11,31, фінішувавши 6-ю в розпалі та 19-ю загалом. На дистанції 200 метрів вона зайняла 5-е місце у своїй спеці з найкращим часом у сезоні 22,91. У півфіналі вона пробігла дистанцію за 22,98, фінішувавши на 6 місці та пропустивши місце у фіналі.

У грудні 2012 року Лалова відкрила власний спортивний клуб під назвою Ivet Lalova Sprint Academy, призначений для допомоги любителям, дітям, молоді та професійним спортсменам у Болгарії.

У своєму першому виступі в діамантовій лізі IAAF 2013 року Лалова фінішувала третьою у спринті на 200 м на «Золотій гала» в Римі, з найкращим часом в особистому сезоні 22,78 (+1,2 РС). Це також був найкращий час для європейського спортсмена на сьогоднішній день протягом року.  Вона продовжила успіх у наступному турі на Іграх Біслета в Осло, вигравши спринт на 100 метрів з найкращим сезоном 11,04 (+1,2 РС). Потім вона зайняла 3-е місце на дистанції 200 метрів на Гран-прі Великої Британії 30 червня з часом 23.02.   

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2014 року вона зайняла 5 місце серед жінок на 100 м з часом 11:33. На дистанції 200 м вона пробігла найкращий сезон у сезоні 23,17 у першому турі, але лише фінішувала 6-ю у своїй півфінальній групі з 23.30 і не потрапила у фінал.

Перший фінал чемпіонату світу (2015-2016) 
На чемпіонаті світу з легкої атлетики 2015 року в Пекіні Лалова записала найкращий сезон 11,09 в кваліфікації на 100 метрів, але не змогла пройти півфінальний етап. У дисципліні 200 метрів вона записала найкращий час сезону - 22,54, відібравшись у півфінал. Там вона пробігла дистанцію за 22.32, кваліфікуючись у фінал та встановивши новий особистий рекорд. У фіналі вона фінішувала на 7-му місці з часом 22,41, ставши лише третьою болгарською спортсменкою, яка взяла участь у фіналі 200 м на чемпіонаті світу, і першим після світового фіналу в Римі в 1987 році.

У першій 200-метровій події Алмазної ліги IAAF 2016 року, Шанхайському Гран-прі, Лалова вийшла у фінал, посівши 4 місце з часом 23.04.  18 травня вона виграла срібну медаль на дистанції 100 м на Всесвітньому змаганні IAAF у Пекіні 2016 року, найкращий час у сезоні 11.11.  Потім Лалова взяла участь у своїй другій події року в діамантовій лізі, Золотій гала-2016 в Римі, фінішувавши 4-м у фіналі 100 м з часом 11.15.  6 червня вона виграла 100 метрів серед жінок на гала-дей Кастеллі 2016 року в Беллінцоні, Швейцарія, встановивши час у півфіналі 11,19 та в самому фіналі 11,20.  Третя подія року в Діамантовій лізі Лалової відбулася на Іграх Біслет- 2016 в Осло, Норвегія, де вона виграла бронзову медаль на дистанції 200 м з найкращим часом у сезоні 22,78.

Подвійний срібний призер на чемпіонаті Європи (2016-сьогодні) 
На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2016 року в Амстердамі Лалова зафіксувала найкращий результат у сезоні 22,57 у півфіналі серед жінок на 200 метрів, поєднавшись із Діною Ашер-Сміт, якнайшвидший кваліфікаційний час у цій дисципліні. У фіналі вона скоротила свій час до 22,52 і виграла Срібло, свою другу велику медаль з чемпіонату Європи та першу в історії Болгарію медаль на 200 м. На 100 метрів у жінок Лалова виграла свій жар у півфіналі з часом 11,26, а потім у фіналі зібрала своє друге срібло в турнірі з 11,20.

Лалова відкрила сезон 2017, вигравши змагання серед жінок на 100 та 200 метрів на Золотому Гран-прі в Кавасакі, третьому турі цьогорічного світового виклику IAAF. Вона вперше тріумфувала у фіналі на 200 метрів з часом 22,98, а потім виграла золото у змаганнях на 100 метрів пізніше того ж дня з часом 11,40.

Особистий рекорд 
Останнє оновлення результатів відбулось 2 червня 2016 р.

Рекорд змагань

Див. також 
 100 метрів — 25 найкращих жінок

Примітки

Посилання 
   
 
   
   
    
 Івет Лалова  в олімпійській базі даних

Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2004
Спортсмени Софії
Сторінки з неперевіреними перекладами
Чемпіони Європи з легкої атлетики